Ніколаєва (Бутузова-Статива) Тамара Олександрівна — український мистецтвознавець, художник, автор досліджень з історії українського костюма та еволюції стилю.

Примітки 
http://artvertep.com/shop/books/null/3463/%3BUkrainskij+kostyum.+Nadiya+na+renesans%3B 

http://www.book-center.kiev.ua/?page=book&id=5456 

http://kubik.at.ua/blog/istorija_ukrajinskogo_kostjumu_tamara_nikolaeva/2013-10-08-16 

https://es.pinterest.com/pin/392446555011206368/

https://www.amazon.com/UKRAINIAN-COSTUME-Tamara-Nikolaieva/dp/B08DDPMYV8

https://www.amazon.com/UKRAINIAN-COSTUME-Tamara-Nikolaieva-ebook/dp/B08D6X4VQB

https://www.lulu.com/en/us/shop/тамара-ніколаєва/український-костюм/hardcover/product-y9npnv.html

Надія Феодосіївна Статива-Бутузова (мати Ніколаєвої Т. О.) — наймолодша сестра Стативи Олександра Феодосійовича.

Українські художники